LQG steht als Abkürzung für:
 Large Quasar Group, eine ausgedehnte Gruppe aktiver Galaxienkerne
 Loop Quantum Gravity, die Schleifenquantengravitation, ein Ansatz für eine Theorie der Quantengravitation
 LQG-Regler (englisch: linear-quadratic-gaussian regulator), ein Regleransatz für Regelstrecken mit mehreren Resonanzstellen

Abkürzung